La Croce di guerra Cecoslovacca (Československý válečný kříž in lingua ceca) è una decorazione militare, ne esiste una versione utilizzata nella prima guerra mondiale e un'altra nella seconda guerra mondiale.

La Croce di guerra Cecoslovacca del 1918 (Československý válečný kříž in lingua ceca) fu una decorazione al merito conferita durante la prima guerra mondiale.
La Croce di guerra Cecoslovacca del 1939-1945 fu una decorazione al valore conferita durante la seconda guerra mondiale.

Voci correlate
 Legioni cecoslovacche

Collegamenti esterni 
 
 
 

Forze armate cecoslovacche